Beklemishevia är ett släkte av kvalster. Beklemishevia ingår i familjen Ctenacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Beklemishevia